Argjend Malaj – calciatore kosovaro
 Soni Malaj – cantante albanese